The Rascals () — название двух рок-групп
 The Rascals (США) — R&B, соул рок-группа, существовавшая в 1964—1972 годах
 The Rascals (Англия) — инди-рок группа, основанная в 2007 году
 The Rascals (банда) — уличная банда из Лос-Анджелеса